«Хенераль Сан-Мартин» () — станция Линии C метрополитена Буэнос-Айреса.

Станция находится в районе Ретиро в нескольких метрах от площади Сан-Мартина, от которой станция метро и получила своё наименование. Площадь же была названа в честь Хосе де Сан-Мартина, национального героя Аргентины. Станция Хенераль Сан-Мартин была открыта 17 августа 1937 года. В 1997 году станция была включена в число Национальных исторических памятников.

Первоначально станция не была украшена фресками, они появились только в 1969 году, когда на станции появились 8 росписей художника Родольфы Медины. Серия получила название «Поступки Сан-Мартина» ().

См. также 
 1937 год в истории метрополитена

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Metrovias

Станции метрополитена Буэнос-Айреса
Станции метрополитена, построенные в 1937 году